Doble negación puede hacer referencia a:

 doble negación, un concepto de lingüística;
 doble negación, un teorema de lógica.